Adachi steht für:

 Adachi-gun (Musashi), einen ehemaligen Kreis der japanischen Provinz Musashi in den heutigen Präfekturen Tokio und Saitama, 1878/79 geteilt
 Kitaadachi-gun („Kreis Nord-Adachi“), einen Landkreis Saitamas, seit 2005 noch aus einer Gemeinde bestehend
 Adachi-machi, eine ehemalige kreisangehörige Stadt Saitamas, 1970 als Shiki-shi umbenannt und zur kreisfreien Stadt erhoben, siehe Shiki (Saitama)
 Minamiadachi-gun („Kreis Süd-Adachi“), einen ehemaligen Landkreis Tokios, 1932 vollständig eingemeindet in die kreisfreie Stadt Tokio
 Adachi-ku, einen Bezirk Tokios 
 Adachi (Adachi), einen Stadtteil des Adachi-ku
 Adachi-gun (Fukushima), einen Landkreis in der Präfektur Fukushima
 Adachi (Fukushima), eine ehemalige Gemeinde in diesem Landkreis
 Adachi (Familienname), ein japanischer Familienname
 (7803) Adachi, einen Hauptgürtelasteroiden
 Adachi-Kunstmuseum, ein Museum in Yasugi, Japan
 Adachi (Klan)